Jennifer Mosely
John Mosely Turner
Peter Mosely

Veja também
Mosley
Moseley

Desambiguações de sobrenomes